Марк Роберт Мајкл Волберг () је амерички глумац, рођен 5. јуна 1971. године у Бостону (Масачусетс).

Његов рођени брат је познати амерички глумац Дони Волберг.

Филмографија 

|-
| 1994. || || -{Renaissance Man}- || Pvt. Tommy Lee Haywood || 
|-
| 1995. || Кошаркашки дневници|| -{The Basketball Diaries}- || Мики || 
|-
| 1996 || Страх || -{Fear}- || David McCall || 
|-
| 1997 || || -{Traveller}- || Пет О’Хара || 
|-
|1997 ||Краљ порнића || -{Boogie Nights}- || Eddie Adams/Dirk Diggler || 
|-
| 1998 || Фатална отмица || -{The Big Hit}- || Мелвин Смајли || 
|-
| 1999 || || -{The Corruptor}- || Дени Волас || 
|-
|1999 || Три краља || -{Three Kings}- || SFC Troy Barlow || 
|-
| 2000 || Дворишта || -{The Yards}- || Лио Хендлер || 
|-
|2000 || Савршена олуја || -{The Perfect Storm}- || Боби Шатфорд || 
|-
| 2001 || Планета мајмуна || -{Planet of the Apes}- || капетан Лео Дејвидсон || 
|-
|2001 || || -{Rock Star}- || Chris 'Izzy' Cole || 
|-
| 2002 || || -{The Truth About Charlie}- || Џошуа Питерс || 
|-
| 2003 || Посао у Италији || -{The Italian Job}- || Charlie Croker || 
|-
| 2004 || || -{I ♥ Huckabees}- || Томи Корн || 
|-
| 2005 || Четири брата || -{Four Brothers}- || Боби Мерсер || 
|-
| 2006 ||Непобедиви || -{Invincible}- || Vince Papale || 
|-
|2006 || Двострука игра || -{The Departed}- || наредник Шон Дигнам || 
|-
| 2007 || На нишану || -{Shooter}- || Bob Lee Swagger || 
|-
|2007 || Ноћ је наша || -{We Own the Night}- || капетан Џозеф Грузински || 
|-
| 2008. || Макс Пејн || -{Max Payne}- || Макс Пејн ||
|-
| 2009. || Дивне кости|| -{The Lovely Bones}- || Jack Salmon||
|-
| 2010. || Ноћ за памћење|| -{Date Night}- || Holbrooke Grant||
|-
| 2010. || Резервни играчи|| -{The Other Guys}- || Detective Terry Hoitz||
|-
| 2010. || Боксер || -{The Fighter}- || Мики Ворд ||
|-
| 2012. || Кријумчарење|| -{Contraband}- || Chris Farraday||
|-
| 2012. || Меда || -{Ted}- || Џон Бенет ||
|-
| 2013. || Сломљени град|| -{Broken City}- || Billy Taggart||
|-
| 2013. || Знојем до лове|| -{Pain & Gain}- || Daniel Lugo||
|-
| 2013. || Два пиштоља|| -{2 Guns}- || Мајкл „Стиг”  Стигман||
|-
| 2013. ||Једини преживели || -{Lone Survivor}- || Marcus Luttrell||
|-
| 2014. || Трансформерси: Доба изумирања|| -{Transformers: Age of Extinction}- || Кејд Јегер||
|-
| 2014. || Коцкар|| -{The Gambler}- || Jim Bennett||
|-
| 2015. || Мохави|| -{Mojave}- || Norman||
|-
| 2015. || Свита|| -{Entourage}- || Himself||
|-
| 2015. || Меда 2|| -{Ted 2}- || Џон Бенет ||
|-
| 2015. || || -{Daddy's Home}- || Dusty Mayron||
|-
| 2016. || Пакао на хоризонту || -{Deepwater Horizon}- || Mike Williams||
|-
| 2016. || || -{Patriots Day}- || Tommy Saunders||
|-
| 2017. || Трансформерси: Последњи витез || -{Transformers: The Last Knight}- || Кејд Јегер||
|-
| 2017. || Цена живота || -{All the Money in the World}-|| Флечер Чејс ||
|-
| 2020. || Скуби-Ду! || -{Scoob!}-|| Плави Соко || глас
|-
| 2022. || Uncharted || -{Uncharted}-|| Виктор „Сали” Саливан || 
|-
| 2022. || Отац Сту || -{Father Stu}- || отац Стјуарт „Сту” Лонг || такође продуцент
|-
| 2022. || Време за мене || -{Me Time}-|| Хак Дембо || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1971.
Људи из Бостона
Амерички глумци
Добитници награде БАФТА